wiązówka – rodzaj roślin z rodziny różowatych
dwie miejscowości w Polsce: 
 Wiązówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród 
 Wiązówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka